Вика:

 Вика, или Горошек — травянистые растения семейства Бобовые (род Vicia).
 Вика — река, приток Анграпы.
 Вика — уменьшительная форма женского имени Виктория.
 Вика, Луи (1786—1861) — французский инженер, изобретатель портландцемента.

См. также 
 Вики (значения)
 Викка (значения)